Киллей (Типперэри) — деревня в Ирландии, находится в графстве Северный Типперэри (провинция Манстер)
 Киллей (Донегол) — деревня в Ирландии, находится в графстве Донегол (провинция Ольстер).